Дискография синглов американской певицы Мэрайи Кэри состоит из 62 официально-изданных синглов, шести промосинглов и восьми синглов, где певица приняла участие как приглашенный исполнитель. В 1990 году Мэрайя Кэри под лейблом Columbia Records выпускает свой дебютный одноимённый альбом, который включал в себя четыре сингла, возглавлявших чарт Billboard Hot 100, первый из которых — «Vision of Love». Песню называли «одним из самых ошеломляющих дебютов среди исполнителей популярной музыки», а визитной карточкой певицы стало использование мелизмов на протяжении 1990-х. Песня также стала хитом первой величины в Канаде и Новой Зеландии. Альбом «Mariah Carey» открыл ещё три последовательных успешных сингла в Соединённых Штатах Америки: «Love Takes Time», «Someday» и «I Don't Wanna Cry».

Дебютный сингл «Emotions» из альбома Emotions с тем же названием был выпущен в 1991 году и стал пятым хитом Мэрайи Кэри на территории США, а также занял третье место в Канаде. В 1992 году певица выпустила мини-альбом под названием «MTV Unplugged». Основным синглом стала кавер-версия песни «I’ll Be There» группы Jackson 5, которая возглавила чарты в США, Канаде, Нидерландах и Новой Зеландии. Другой кавер, на песню Гарри Нилссона «Without You» из её третьего студийного альбома «Music Box» был успешен по всей Европе, заняв верхние строчки чартов в Нидерландах, Новой Зеландии, Швейцарии, и став первым хит-синглом Мэрайи Кэри в Германии и Великобритании. Кроме песни «Without You» альбом «Music Box» открыл миру и другие успешные синглы, например в США такими стали «Dreamlover» и «Hero». Будучи признанным одной из самых вдохновляющих баллад 1990-х, сингл «Hero» занял второе место в чарте Новой Зеландии и вошёл в пятёрку лучших в Канаде и Франции. Дуэтная работа Мэрайи с Уитни Хьюстон «When You Believe», вышедшая в 1998 году, получила платиновый статус в Норвегии и поспособствовала успеху первого сборника Мэрайи «#1’s», также ставшего платиновым во многих странах.

Согласно данным звукозаписывающего лейбла Island Records, Мэрайя за свою карьеру продала более 200 миллионов альбомов, синглов и видео по всему миру. В 2000 году на церемонии награждения World Music Awards, она получила награду «Millennium», став самой продаваемой исполнительницей 2000-х.

Синглы

Как основной исполнитель 

A Песни «Against All Odds» и «Cry Baby» были изданы на обеих сторонах сингла в Нидерландах.

Как приглашенный исполнитель 

1 Получил сертификацию Золотой диск в США.
² Перезаписанная версия песни совместно с группой Westlife, была издана в качестве главного сингла их второго студийного альбома Coast to Coast. Получил сертификацию Серебряный диск в Великобритании.
3 Благотворительная песня исполненная в живую всеми знаменитыми Поп, Ритм-энд-блюз, Рок и Кантри артистами на телешоу «Stand Up to Cancer».

Другие песни, вошедшие в чарты и промосинглы 

1 Промосинглы альбома The Emancipation of Mimi.
² Песня должна была стать седьмым синглом альбома The Emancipation of Mimi, но релиз был отменен. Позже песня вышла в качестве промосингла на территории США.
³ Песня попала в чарт, благодаря большому количеству скачиваний, в течение первой недели выхода альбома E=MC².
4 Издано в качестве сингла только для Urban adult contemporary радиостанций США.
5 Издано в качестве сингла только для Adult contemporary радиостанций США для продвижения фильма Tennessee.
6 Песня вошла в чарт, благодаря большому количеству скачиваний, в течение первой недели выхода альбома Memoirs of an Imperfect Angel.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Мэрайя Кэри
Дискографии США
Поп-дискографии
Ритм-энд-блюзовые дискографии
Соул-дискографии
Дискографии синглов